Vecchio siclo israeliano – valuta di Israele dal 1980 al 1985
 Nuovo siclo israeliano – valuta di Israele dal 1986